Desideri ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Desideri (* 1940), italienischer Kameramann
 Girolamo Desideri (1635–~1700), italienischer Philosoph, Jurist und Mathematiker
 Ippolito Desideri (1684–1733), italienischer Jesuit
 Osvaldo Desideri (* 1939), italienischer Artdirector und Szenenbildner